Ярыжка:
 Уменьшительное от слова «ярыга», названия представителей одной из категорий населения, выполнявших некоторые повинности в России в XVI—XVIII веков.
 «Ярыжка» (правильнее «ерыжка») — название (полу)фонетических систем записи украинского языка неизменённой русской азбукой, применявшихся с XVIII по начало XX века.